Ringo Starr & His All-Starr Band är en supergrupp med varierande medlammar. Gruppen leds av Beatles förre trumslagare och sångare Ringo Starr.

Historia och bakgrund
Sedan 1989 har Starr turnerat med ett flertal olika formationer av bandet, där "alla på scen är en stjärna i sig". Ringo Starr & his All-Starr Band är ett koncept som skapades av producenten David Fishof.

Bandet har turnerat konstant i över två decennier, och medlemmarna växlar, beroende på vilka musiker som är tillgängliga. Under en konsert med All-Starr Band, spelar Starr låtar från både hans solokarriär och under tiden med Beatles. Varje bandmedlem spelar även 2-3 låtar från deras egen karriär. Bandet släpper i regel inga studioalbum, men släpper ibland ett livealbum, i regel när formationen av bandet ändrats.

Turnéer och medlemmar

Tidslinje

Diskografi

 (DVD från turnén 2013)

Ringos låtar

Referenser

Musikgrupper bildade 1989
Musikgrupper från London